Frere ima više značenja:
 Frere, Bergamo
 Frere, Cuneo